Alexander e Miša Zverev erano i detentori del titolo, ma Alexander ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo. Miša ha fatto coppia con Karen Chačanov, ma i due hanno perso al primo turno contro Ben McLachlan e Hugo Nys, che sono stati a loro volta sconfitti in finale da Ken e Neal Skupski con il punteggio di 7–62, 6–4.

Teste di serie 

  Ivan Dodig /  Rajeev Ram (primo turno)
  Marcus Daniell /  Dominic Inglot (primo turno)

 Roman Jebavý /  Andrėj Vasileŭski (primo turno) 
 Ben McLachlan /  Hugo Nys (finale)

Wildcard 

  Benjamin Bonzi /  Hugo Gaston (primo turno)

 Calvin Hemery /  Vincent Millot (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Open Sud de France 2018